Лайбниц може да се отнася за
 Готфрид Вилхелм фон Лайбниц – немски философ и математик
 Лайбниц – град в Австрия

Пояснителни страници